Cornești se poate referi la:

Localități

Localități din România
 :
 Cornești, Bacău
 Cornești, Iași
 :
 Cornești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 :
 Cornești, Gorj
 :
 Cornești (), Arad
 Cornești, mai demult: Chendu (), reședința comunei cu același nume, Cluj
 Cornești (), Cluj
 Cornești (Mihai Viteazu), mai demult: Șonfalău (), Cluj
 Cornești (), Maramureș
 Cornești, mai demult: Șunfalău, Șomfalău (, ), Mureș
 Cornești (), Mureș
 Cornești (), Timiș

Localități din Republica Moldova
 Cornești, sat din cadrul comunei Secăreni din raionul Hîncești
 Cornești, oraș în raionul Ungheni
 Cornești, localitate centru de comună în raionul Ungheni

Localitate din Ucraina
Cornești, Cetatea Albă

Altele 
 Râul Cornești (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)
 Cornescu (nume de familie)
 Corbești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova